Chotard steht für:

 Chotard, ein Ortsteil der Gemeinde Archamps, Département Haute-Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich

Chotard ist der Familienname folgender Personen:

 Joris Chotard (* 2001), französischer Fußballspieler